Didàmia filla del rei Aecides de l'Epir i germana de Pirros
 Didàmia, filla del rei Pirros II de l'Epir